1981-1990